Vasili Pavlovich Goch (, Velike Verbche, Óblast de Rivne, RSS de Ucrania, URSS, 3 de agosto de 1953-Moscú, Rusia, 16 de enero de 2023) fue un filósofo, científico y profesor ruso.Fundador de la "escuela de causalidad", el titular del título honorífico "El mejor sanador del III milenio", el laureado del premio honorario de toda Rusia "Líder del año - 2016", el caballero de la orden " Ciudadano de honor de Rusia".

Miembro del Patronato de la Fundación de Apoyo a Iniciativas de Relevancia Social “Líder”. Caballero de la Patria. Caballero de la Orden del Gran Maestre de La Valeta.

Biografía

Primeros años e infancia 
Vasili nació el 3 de agosto de 1953 en Velika Verbche . en una familia de trabajadores ordinarios. Vasili tuvo interés en la ciencia y la educación desde la primera infancia, se graduó de la escuela con honores y, después de la escuela, ingresó en el Colegio Técnico de Construcción Naval de Sebastopol, luego en el instituto de fabricación de instrumentos y estudios de posgrado.

Después de su educación, comenzó a estudiar de cerca la ciencia y comenzó a dedicarse a la filosofía y la ciencia.

Educación 

 Colegio de construcción naval de Sebastopol
 Instituto de construcción de instrumentos y estudios de posgrado.

Muerte 
Vasily murió el 16 de enero de 2023 en Moscú, la causa de la muerte no fue revelada.

Carrera

Carrera científica 
En 1991, Vasili fundó la "Escuela de Causalidad" en Moscú, basada en conferencias en Sebastopol, Sochi y Moscú. El tipo principal de su actividad fue la investigación científica y el desarrollo en el campo de las ciencias naturales y sociales. Vasili subió la escala de la carrera.

En 2016, fue galardonado con el Premio Honorífico de toda Rusia "Líder del Año - 2016", luego recibió el título honorífico "Mejor Sanador del III Milenio" y el Caballero de la Orden "Honorario Ciudadano de Rusia".

Obras 
Vasyl se convirtió en autor de más de 606 obras científicas, 137 monografías con una tirada total de 592 mil, sobre Teoría de la Causalidad, física y cronología del Tiempo, filosofía, eniobiología, matemáticas y lingüística, así como sobre teoría de los negocios. publicado en 11 idiomas.

Los 700 poemas escritos en el género Rubai presentan una comprensión filosófica de los acontecimientos del Cambio de Tiempo y el paso del Universo y el hombre a través de la singularidad.

Libros

Referencias

Enlaces externos 

 

Filósofos de Rusia
Científicos de Rusia